Fiori d'equinozio (Higanbana), film diretto da Yasujirō Ozu (1958)
Tardo autunno, conosciuto anche come Fiori d'equinozio (Akibiyori), film diretto da Yasujirō Ozu (1960)